Rekere, une ancienne rivière de la Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas
 Rekere, une ancienne pagus ou région administrative du nord de la Hollande-Septentrionale

nl:Rekere